Metavermilia tricarinata är en ringmaskart som först beskrevs av Georg August Goldfuss 1831.  Metavermilia tricarinata ingår i släktet Metavermilia och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
tricarinata